

Привлечени 
  Станислав Дрянов от ПСФК Черноморец (Бургас)
  Милен Гамаков от ПСФК Черноморец (Бургас)
  Михаил Иванов от Левски
  Росен Колев от ПФК Монтана
  Лъчезар Балтанов от ПФК Левски
  Александър Колев от Геел
  Момчил Цветанов от Литекс
  Даниел Златков от Болуспор
  Горан Галешич от Копер
  Роман Инез от Метц
  Росен Андонов от ПОФК Раковски 2011 завръща се след наем
  Радослав Терзиев от ПОФК Раковски 2011 завръща се след наем
  Лазар Марин от ПОФК Раковски 2011 завръща се след наем
  Божидар Васев от ПОФК Раковски 2011 завръща се след наем
  Цветелин Чунчуков от ПОФК Раковски 2011 завръща се след наем

Напуснали 
  Анисе Абел в Лудогорец
  Илия Николов в Черно море (Варна)
  Сивард Спрокел край на договора
  Димитър Везалов в ПФК Славия
  Николай Павлов в Евроколеж
  Ангел Рахов в ПФК Монтана
  Петър Атанасов в ПОФК Раковски 2011
  Артур Енрике в Локерен
  Веселин Минев в ПФК Левски
  Георги Сърмов в ПФК Левски
  Луис Педро в ПФК Левски
  Ромарио Кортзорг в Ауе
  Александру Бенга в Габал
  Александру Куртеан в Газ Метан
  Серджан Лукин в Стяуа
  Хамза Юнес в Лудогорец
  Вандер Виейра в АЕК Ларнака
  Росен Андонов в Верея (Стара Загора) под наем
  Филип Димитров в Спартак (Варна) под наем
  Феребори Доре в ЧФР Клуж под наем

Привлечени 
  Филип Димитров от Спартак (Варна) завръща се след наем

Напуснали 
  Горан Галешич освободен
  Лъчезар Ангелов изтекъл договор

Ръководство

Контроли

Лято 2014

Зима 2015

Първенство

Официални мачове

Статистика по футболисти

Продадени и освободени през сезона или дадени под наем

Дузпи 
За Ботев

II предварителен кръг Лига Европа Ботев – Санкт Пьолтен 2:1 реализирана от Иван Цветков за 1:0 в 39-а минута

I кръг „А“ група Ботев – Локомотив София 1:0 реализирана от Хамза Юнес за 1:0 в 15-а минута

VIII кръг „А“ група Ботев – Лудогорец 1:2 реализирана от Иван Цветков за 1:2 в 88-ата минута

Срещу Ботев

IX кръг „А“ група Марек – Ботев 1:1 реализирана от Еньо Кръстовчев за 1:0 в 31-вата минута

Голмайстори

Асистенции

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Ботев Пловдив
 Неофициална страница за Ботев Пловдив
 Официален сайт на феновете на Ботев Пловдив
 Официален сайт на Клуб 1912
 Български клубове – Ботев 1912 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) през годините
Ботев